Ciputat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ciputat (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciputat, distrikt, Banten, 
 Desa Ciputat, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar